Unificación 
 la Teoría de la gran unificación, de la Física.
 un proceso político que reúne dos o más entidades políticas preexistentes. Se le considera un movimiento nacionalista centrípeto o irredentismo (porque pretende redimir territorios que considera indebidamente separados), de signo contrario al nacionalismo centrífugo o independentismo (el que pretende separar territorios que considera indebidamente unidos). Se aplica especialmente a dos procesos históricos:
 la Unificación alemana, del , que no debe confundirse con la reunificación alemana de 1990; 
 la Unificación italiana del , también llamada Risorgimento o, impropiamente, reunificación italiana;
 la Unificación hispanoamericana que se refiere a los diferentes procesos de unificación y separación de los países hispanoamericanos;
con menor propiedad, puede aplicarse el concepto al proceso de formación territorial de muchos estados, cuando se produce por agregación de diversos territorios;
 tanto en el momento de su independencia, como Estados Unidos de América o los Emiratos Árabes Unidos;
 como si proviene de un proceso secular, caso de España (donde suele considerarse decisivo el reinado de los Reyes Católicos) o Francia, (que fue unificando territorios desde la Edad Media hasta la Revolución francesa);
con el nombre de reunificación, puede aplicarse a:
la reunificación del Imperio romano, efímera unificación del Imperio romano de Oriente con el Imperio romano de Occidente que se dio en el  con Constantino y después con Teodosio; así como las pretensiones posteriores de Justiniano (), o más limitadamente a Occidente con Carlomagno ();
las reunificaciones de estados divididos como consecuencia de la guerra fría (en algunos casos son solo pretensiones);
la reunificación vietnamita de 1973, tras la guerra de Vietnam;
la reunificación alemana de 1990;
la reunificación china, dividida entre la República Popular China y Taiwán, de la que fue un precedente la reincorporación de Hong Kong;
la reunificación coreana, que se pretendió con la Guerra de Corea;
 el decreto de Unificación del Movimiento Nacional franquista, en 1937;
 una serie de conceptos religiosos:
 Tawhid, concepto religioso islámico que expresa la unicidad de Dios, del que deriva el nombre del movimiento e imperio almohade (al-Muwahhid) del , que significa el unificador;
 Koinonía y Ecumenismo, conceptos religiosos cristianos, derivados o confluyentes con el de Comunión, y todos ellos entendibles desde el concepto de unidad y unificación;
 la Iglesia de la Unificación (también llamada secta Moon); o
 Unificación (práctica espiritual), como principal componente del Sistema Isha.